Нестос — греческий топоним. Может означать:

 Нестос — река в Греции, на территории Болгарии — Места.
 Нестос (дим) — община Греции.